Black Box est une compilation regroupant deux albums de Naked City (Torture Garden et Leng Tch'e), sortie en 1997, et rééditée en 2010 sur le label Tzadik.

Titres

Personnel
John Zorn: Saxophone alto, composition
Joey Baron: Batterie
Yamataka Eye: Chant
Bill Frisell: Guitare
Fred Frith: Basse
Wayne Horwitz: Claviers

Liens externes 
 Catalogue Tzadik
 

Album publié par Tzadik Records
Album musical sorti en 1997
Album musical sorti en 2010
Album de John Zorn